Fasciolaria är ett släkte av snäckor. Fasciolaria ingår i familjen Fasciolariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Fasciolaria